

Липино — село, Артемовський міський округ, Свердловська область
 Липино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область